Трофология (от  — «питание», +  — «наука», то есть наука о питании. Может означать:
 Трофология — в русскоязычной литературе синоним экологии питания.
 Трофология — синоним концепции раздельного питания.

Примечания